Mungai ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Mungai (1943–2016), tansanischer Politiker
 Peter Mungai (* 1981), kenianischer Boxer